Реал Сосьедад:
 «Реал Сосьедад» — испанский футбольный клуб из Сан-Себастьяна.
 «Реал Сосьедад Б» — резервная команда клуба «Реал Сосьедад» из Сан-Себастьяна.
 «Реал Сосьедад» — испанский женский футбольный клуб из Сан-Себастьяна.
 «Реал Сосьедад» — гондурасский футбольный клуб из Токоа.